Caro Professor Einstein (original: Dear Professor Einstein) é um dos sites baseados na participação informada, consciente e voluntária, de milhares de cidadãos (ciência cidadã) onde pesquisadores da "Oregon State University" buscam ajuda com a transcrição de milhares de documentos, cartas e registros mantidos pelo Comitê de Emergência de Cientistas Atômicos.
 
Albert Einstein formou a comissão em 1946 para educar o público sobre os perigos da guerra atômica bem como a necessidade de trabalhar para a paz mundial. O cidadão pode ajudar cientistas fazendo a transcrição desses documentos mandados para Albert Einstein.

Como transcrever as cartas?
Clique na imagem para uma carta, em seguida, clique em "Transcreva este item" na parte superior do registro. Isso levará o contribuidor para a página de transcrição. Clique em "Editar" na parte inferior. Use os botões de navegação na imagem para ampliar ou reduzir, e para mover a imagem dentro da caixa. Escreva a transcrição na caixa de texto. Para salvar, clique em "Editar transcrição."
Os pesquisadores não estão preocupando com perfeição. Eles irão rever a transcrição de cada item para a precisão e formatação. O trabalho do contribuinte no texto é apenas para melhorar procura por programas de busca por palavra-chave e de processamento de dados, formatação não é crucial.

Ver também 
 Galaxy Zoo
 EteRNA
 Ciência cidadã

Ligações externas 
 About the Project

Albert Einstein
Crowdsourcing
Colaboração online
Ciência cidadã